Михаэла Паштикова (; родилась 27 марта 1980 года в Шумперке, Чехословакия) — бывшая чешская профессиональная теннисистка, тренер.
 Полуфиналистка 1 турнира Большого шлема в парном разряде (Austrlian Open-2005).
 Победительница 1 турнира WTA в паре.
 Экс-1-я ракетка мира в юниорском парном рейтинге.
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Austrlian Open-1996).
 Победительница парного турнира Orange Bowl-1996.
 Финалистка парного турнира Orange Bowl-1997.
 Полуфиналистка 2 юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros, Уимблдон-1996).

Общая информация 
Родителей уроженки Шумперка зовут Владимир (учитель и теннисный тренер) и Здена (медсестра). У Михаэлы также есть младшая сестра Маркета (в своё время также пробовала себя на ниве профессионального тенниса

Отец привёл чешку в теннис, когда той было три года.

Своим любимым покрытием Паштикова называет грунт. Среди теннисных кумиров Михаэла выделяет Мари Пьерс.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (8)

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (45)

Победы (19)

Поражения (26)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся 27 марта
Теннисисты Чехии
Родившиеся в Шумперке
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек
Теннисные тренеры Чехии